Alfonso Rivarola (1607–1640), peintre italien,
 Catalino Rivarola (1965- ), footballeur du Paraguay,
 Cirilo Antonio Rivarola (1836–1879), ancien président du Paraguay,
 Diego Rivarola (1976- ), joueur argentin,
 Eduardo Airaldi Rivarola (1922–1992), joueur et entraîneur péruvien de basketball,
  (1979- ), footballeur argentin,
 , (1917- ),
 Juan Bautista Rivarola Matto (1933–1999), journaliste et écrivain du Paraguay.